Monarchs bezeichnet:
 Bratislava Monarchs, 
 Carolina Monarchs, US-Eishockeyfranchise
 Dresden Monarchs, deutsches Footballteam
 Edinburgh Monarchs, 
 Greensboro Monarchs , US-Eishockeyfranchise
 London Monarchs, ein ehemaliges NFL-Europe-Football-Franchise

 Melbourne Monarchs, 
 Mimico Monarchs, 
 Minnesota Monarchs, 
 Monroe Monarchs, 
 Real Monarchs, US-Fußballfranchise
 Sacramento Monarchs, ein ehemaliges WNBA-Basketball-Franchise
 Wembley Monarchs, 
 The Monarchs, Band 
 The Royale Monarchs Band
Siehe auch:
 Monarch,